Transkrypcja języka tajskiego, Royal Thai General System of Transcription (RTGS) – system zapisu słów języka tajskiego przy pomocy alfabetu łacińskiego, uznany za oficjalny przez The Royal Institute of Thailand. Stosowany jest np. na znakach drogowych i w urzędowych publikacjach.

Tabele transkrypcji 

Język tajski
Latynizacja